В данной дискографии представлены синглы, мини-альбомы и долгоиграющие пластинки американской рок-группы The Beach Boys, изданные официально на территории США. Переиздания исключены.

Синглы 
Указаны все официальные синглы The Beach Boys, изданные на территории США, включая обратные стороны; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; занимаемые места в американском хит-параде общей категории («горячая сотня „Биллборда“»). Если обратная сторона сингла занимала место в хит-параде, её позиция отмечена «(б)».

Мини-альбомы 
У The Beach Boys в США официально вышел лишь один мини-альбом (не считая дополнительного диска к альбому «Holland» 1973 года). Указаны год, лейбл, номер каталога фирмы звукозаписи и место в хит-параде.

Студийные альбомы 
Указаны все официальные студийные студийные альбомы The Beach Boys, изданные на территории США; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; занимаемые места в американских хит-параде общей категории «журнала „Биллборд“».

Концертные альбомы 
Указаны официальные концертные альбом The Beach Boys, изданные на территории США; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; занимаемые места в американских хит-параде общей категории «журнала „Биллборд“».

Сборники 
Указаны лишь некоторые официальные сборники The Beach Boys, изданные на территории США; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; занимаемые места в американских хит-параде общей категории «журнала „Биллборд“».

Beach Boys
The Beach Boys
Beach Boys
Beach Boys